Козыбасы:
 Козыбасы — историческое место образования Казахского ханства.
 Козыбасы (гора) — гора в Казахстане.
 Козыбасы (улица — улица в Астане.